En la cuerda floja puede referirse a:
 En la cuerda floja, documental de 2001 de Germán Liñero.

Además es un título que se ha asignado en alguna de las versiones dobladas al español de las siguientes películas y series de televisión:
 Tightrope, serie de televisión de 1959 a 1960, protagonizada por Mike Connors;
 Hangmen, película de 1987, dirigida por J. Christian Ingvordsen;
 En la cuerda floja, película de 1984 dirigida por Richard Tuggle y protagonizada por Clint Eastwood
 Walk the Line, película de 2005, dirigida por James Mangold.
En la cuerda floja, película de 2015 dirigida por Robert Zemeckis acerca de la vida del funámbulo francés Philippe Petit donde se ve toda la preparación que tiene que hacerse para realizar el acto de funambulismo.